FC Ghimbav 2000 este un club de fotbal din Ghimbav, Brașov, care evoluează în Liga a IV-a.

Istoric
Echipa FC Ghimbav 2000 a fost înființată de Avram Andrei, Constantin Kiuta și Vasile Miclosan, cu sprijinul primăriei din localitate, iar în anul 2004, aceasta reușește să promoveze în premieră în Divizia C. Echipa care pentru prima dată în istoria orașului Ghimbav a reuși promovarea în Divizia C avea următoarea componență: portari - Anghel Silviu și Ailincăi Cătălin; fundași - Nicolăescu Sergiu, Alexandru Sorin, Popa Liviu, Hapau Laurențiu, Balerca Dan; mijlocași - Colt Sebastian, Stoian Sorin, Ciobanica Artur, Varodi Claudiu, Popa Dumitru; atacanți - Gall Ovidiu, Kiuta Mihai, Ciolan Ștefan, Kajarac Attila. La această echipă au mai jucat jucatori precum Marian Ivan, Ion Coman, Romeo Surdu, Iuliu Andrași, Mircea Minescu, și a fost condusă de antrenori ca Dumitru Anescu, Petre Kadar sau Virgil Roșu.

La prima evoluție în Divizia C, în sezonul 2003-2004, ghimbășenii câștigă seria cu patru puncte avans, dar în Divizia B nu fac față și retrogradează. Echipa revine în Divizia C, câștigă seria a IX-a, dar nu promovează din nou în Divizia B, pentru că este echipa satelit al lui FC Brașov, iar aceasta nu reușise promovarea. La începutul sezonului 2006-2007, echipa era în pragul desființării și trebuia să cedeze locului unei alte echipe din Vest din localitatea Macea. În această conjunctură nefavorabilă, directorul sportiv, prof. Petre Lucian, reușește să-l lămurească pe omul de afaceri Ioan Olaru să preia echipa din punct de vedere financiar. Cum aceasta și-a format lotul în preajma începerii campionatului, pregătirea precară s-a simțit de-a lungul întregului sezon, reușind totuși să evite retrogradarea și să se claseze pe locul 10.

În vara 2007, antrenorul Dorel Purdea a revenit la echipă, plecând însă după turul campionatului la Industria Sârmei Câmpia Turzii.

Foști jucători
{{coloane-listă|2;width:50%;|
Silviu Anghel
Cătălin Ailincăi
Sorin Alexandru
Sergiu Nicolăescu
Liviu Popa
Morcov Radu
Laurențiu Hapau
Dan Balerca
Sebastian Colt
Sorin Stoian
Artur Ciobanica
Claudiu Varodi
Dumitru Popa
Ovidiu Gall
Ștefan Ciolan
Mihai Kiuta
Attila Kajarac
Attila Vajda
Marian Ivan
Ion Coman
Romeo Surdu
Marius Constantin
Mihai Baicu
Mircea Minescu
Ovidiu Mendizov
Sabrin Sburlea
Cosmin Băcilă
Horațiu Sătmar
Cătălin Dedu
Cornel Coman
Vasile Ghindaru
Vasile Tatarciuc
Florin Stângă
Florin Manea
Marian Manole
Rîșteiu Gheorghe
Ionuț Pavel
Vacarus Liviu         
Dulcinatu cosmin

Foști antrenori
Dumitru Anescu
Petre Kadar
Virgil Roșu
Dorel Purdea
Ionel Pîrvu

Vezi și
FC Viitorul Ghimbav

Note

Cluburi românești de fotbal